Pacense es el gentilicio de los naturales de: 

 Badajoz ("Pax Augusta") y Provincia de Badajoz, España.
 Beja ("Pax Julia"), Portugal.
 Departamento de La Paz, El Salvador.
 Paços de Ferreira, Portugal.